El Circuito de la Ribera (En valenciano y oficialmente, Circuit de la Ribera) es un complejo del motor situado entre las poblaciones de Guadassuar y Algemesí, en la provincia de Valencia, en la Comunidad Valenciana, España. Inaugurado en el año 2017, es el lugar de acogida de diversos deportes asociados con el mundo del motor, entre ellos el motociclismo, karting o dirt track.
Sus pistas están homologadas y habilitadas para la celebración de campeonatos nacionales e internacionales, grandes premios, tandas y eventos deportivos así como pruebas de nuevos vehículos, homologación, ciclismo y patinaje, entre otros.

Historia 
El proyecto del Circuito de la Ribera comenzó a llevarse a cabo a mediados de 2015, levantando gran revuelo en el mundo del motor como una pista más accesible para entrenamientos entre semana y un complejo de carácter lúdico los fines de semana.

A finales de 2016 el proyecto logra la licencia medioambiental y solicita el permiso de obras para comenzar la construcción del edificio principal. A principios de 2017 el proyecto ya está casi terminado y queda a la espera de cumplir todos los requisitos para la apertura.

Abierto oficialmente desde el 8 de julio de 2017, celebra una fiesta de inauguración el 22 de julio de 2017.

Diferentes circuitos 

El Circuito de la Ribera es un complejo deportivo de 350 000 m² capaz de albergar hasta nueve actividades simultáneas del mundo del motor.
Fundamentalmente se divide en cuatro áreas:
Circuito principal:
Con 2200 metros de cuerda, 400 metros de recta, entre 10 y 12 metros de ancho, 10 curvas de izquierdas y 10 de derechas.
Cricuito de karting:
Con 850 metros de cuerda, 8 metros de ancho, 7 curvas a izquierdas y 9 a derechas. Se trata de una réplica del circuito principal.
Circuito de tierra para car-cross, flattrack y supermotard:
Con 1100 metros de cuerda y una anchura de 12 metros.
Drift y escuela de conducción vial:
Cuenta con una superficie de 18 000 m² de asfalto.

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial del Circuito de la Ribera

Valencia
Guadasuar
Algemesí